Lascahobas (gemeente), een gemeente in Haïti
 Lascahobas (arrondissement), een arrondissement in Haïti